Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 2., 3. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017 бранио је Кевин Мајер из Француске.

Земље учеснице 

Учествовале су 24 атлетичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  Неут. атлетичари (-{АНА}-) (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
Стање 26. септембра 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2019. године пре почетка првенства (27. септембра 2019.) имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификационе норме 

За квалификацију на првенство, десетобојаци су морали имати резултат од најмање 8.200 бодова у периоду од 7. марта 2018. до поноћи 6. септембра 2019.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.

Почетак такмичења: 1. група у 16:35, 2. група у 16:43, 3. група у 16:51 по локалном времену.

Ветар: 1. група +0,3 м/с, 2. група +0,4 м/с, 3. група +0,8 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године са почетком у 17:29 по локалном времену. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године са почетком у 18:54 по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.

Скок увис 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године са почетком у 17:00 по локалном времену. Такмичари су били подељене у две групе.

1Повукли се са такмичења

400 метара 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019 године. Такмичари су били подељени у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 23:15, Група 2 у 23:23, Група 3 у 23:31 по локалном времену.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 3. октобара 2019 године. Такмичари су били подељени у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 16:35, Група 2 у 16:43, Група 3 у 16:51 по локалном времену.

Ветар: 1. група +0,2 м/с, 2. група +0,7 м/с, 3. група +0,8 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 3. октобара 2019. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 17:30, Група 2 у 18:35 по локалном времену.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 3. октобара 2019. године са почетком у 19:05 група 1 а група 2 у 20:05 по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.<ref>Резултати скока мотком на сајту ИААФ Прибављено 1.1.2020..</small></ref>

1Повукао се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 3. октобра 2019. године. Такмичари су били подељени у две групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 22:05, Група 2 у 23:10 по локалном времену.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 4. октобара 2019. године У 00:32 по локалном времену.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати десетобоја за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном